Астральное тело — понятие в оккультизме, эзотерике, парапсихологии и практике осознанных сновидений, обозначающее тонкое тело, которое иногда определяется как промежуточное между разумной душой и физическим телом. Понятие  и связано с астральным планом, миром планетарных сфер. В девятнадцатом веке термин стал использоваться теософами и нео-розенкрейцерами.

Согласно Максу Генделю и учению розенкрейцеров, астральное тело состоит из вещества желаний, из которых люди формируют чувства и эмоции. Оно видится духовным зрением как яйцеобразное облако, простирающееся от шестнадцати до двадцати дюймов за пределы физического тела. Оно имеет ряд кружащих вихрей (чакр). Тело желаний проявляет цвета, которые варьируются в каждом человеке в зависимости от его темперамента и настроения. 

Идея астрального тела уходит корнями в представления религиозных доктрин мира о загробной жизни, в которой путешествие души или «вознесение» описывается в таких терминах, как «экстатический.., мистический или внетелесный опыт, в котором духовный путешественник покидает физическое тело и путешествует в тонком теле (или теле снов или астральном теле) в „высших“ сферах».

Иногда говорят, что астральное тело визуально воспринимается как разноцветная аура. Этот термин широко используют при описании опытов вне тела или астральной проекции, например, в книге Хиуорда Каррингтона и Сильвана Малдуна «Проекция астрального тела». Также термин в этом значении использовался Еленой Блаватской. Другие авторы называют такие опыты «эфирными», а к «астральным» переживаниям относят символические сны, архетипы, воспоминания, духовные сущности и видения.

См. также 
 Тонкие тела
 Астральный план
 Астральная проекция
 Ментальный план
 Эфирное тело
 Осознанные сновидения

Примечания

Литература 
 

Оккультизм
Эзотерическая анатомия человека
Нью-эйдж